Biologie
Gobius (geslacht), geslacht in de familie der Zeegrondels (Gobiidae) en behorend tot de orde van baarsachtigen (Perciformes)

Personen
Gregorius Johan Friedrich Gobius du Sart (1891-1943), burgemeester van Ouddorp
Jacob Frederik Gobius (1749–1821), burgemeester van de stad Utrecht van 1818 tot 1821
Marian Gobius (1910-1994), Nederlands beeldhouwer